Kabalás, Nyírpazony lakott külterülete, Nyíregyházától 7 km-re
Kabalás (Kobylnice), település Szlovákiában a Felsővízközi járásban
Kabaláspatak (Bălaia), Mezőtelegdhez tartozó település Romániában, Bihar megyében